Sovjak (Suhopolje)
 Sovjak (Sveti Jurij ob Ščavnici)
 Sovjak (Trnovska vas)